Friedrich Kritzinger ist der Name folgender Personen:

*Friedrich Adolph Kritzinger (1726–1793), deutscher Buchhändler, Verleger und Autor